

Localidades 

Evening Shade (Arkansas)
Evening Shade (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos